Chad Morgan est un nom pouvant désigner:

 (né en 1933), chanteur country australien
 (née en 1973), actrice américaine

Voir aussi

Morgan, Chad